Adrien Lachenal (1849-1918), Zwitsers politicus, lid van de Bondsraad, bondspresident van Zwitserland
 Louis Lachenal (1921-1955), Frans alpinist